Émile Henriot (scheikundige), een Frans scheikundige en natuurkundige
 Émile Henriot (schrijver), een Frans schrijver